A La Liga 1940–1941-es szezonja volt a bajnokság 10. kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok az Atlético de Madrid (akkori nevén Club Atlético de Aviación) lett.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1